Georgi Iliew (piłkarz) – bułgarski piłkarz, reprezentant kraju, od grudnia 2005 zawodnik CSKA Sofia
 Georgi Iliew (biznesmen) – bułgarski biznesmen i działacz piłkarski, były prezes Łokomotiwu Płowdiw